Jorge Adelino Rodrigues da Costa, natural de Paçô de Cedrim, uma pequena aldeia na margem esquerda do Rio Vouga, concelho de Sever do Vouga, é Professor Catedrático no Departamento de Educação da Universidade de Aveiro. 

Docente e investigador na área da Administração Educacional,com destaque para os domínios da liderança e gestão escolar, análise organizacional, avaliação e projetos de escola. Foi professor convidado da Universidade Católica Portuguesa (Porto, Lisboa e Viseu), da Universidade de Évora, da Universidade dos Açores e da Universidade de São José (Macau). Integra comissões científicas de várias revistas nacionais e estrangeiras na área da educação. Exerce com frequência atividades de avaliação, consultoria e formação a convite de diversas organizações educativas.

Desempenhou vários cargos de direção e gestão no ensino secundário e universitário (Diretor de cursos de Mestrado e de Doutoramento; Presidente de Departamento); foi Presidente da Assembleia-Geral do Fórum Português de Administração Educacional e da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação; e, no Ministério da Educação, Presidente do Conselho Científico para a Avaliação de Professores.

É autor de mais de 180 títulos publicados no país e estrangeiro (livros, capítulos livros, artigos em revistas, atas de Congressos).

Livros como único ou primeiro autor:

Costa, Jorge Adelino (1991). Gestão Escolar: Participação, Autonomia, Projecto Educativo da Escola. Lisboa: Texto Editora (2ª edição em 1993; 3ª edição em 1994; 4ª edição em 1996; 5ª edição em 1999). 
Costa, Jorge Adelino (1996). Imagens Organizacionais da Escola. Porto: Edições ASA (2ª edição em 1998; 3ª edição em 2003).
Costa, Jorge Adelino (1997). O Projecto Educativo da Escola e as Políticas Educativas Locais: Discursos e Práticas. Aveiro: Universidade de Aveiro. (2ª edição revista em 2003).
Costa, Jorge Adelino, Mendes, A. Neto e Ventura, Alexandre (2000). Liderança e Estratégia nas Organizações Escolares. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
Costa, Jorge Adelino, Neto-Mendes, António e Sousa, Liliana (2001). Gestão Pedagógica e Lideranças Intermédias na Escola: Um estudo de caso no TEIP do Esteiro. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
Costa, Jorge Adelino, Neto-Mendes, António e Ventura, Alexandre (2002). Avaliação de Organizações Educativas. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
Costa, Jorge Adelino, Neto-Mendes, António e Ventura, Alexandre (2004). Políticas e Gestão Local da Educação. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
Costa, Jorge Adelino (2004). Formação em Administração Educacional na Universidade de Aveiro: décadas de oitenta e noventa. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
Costa, Jorge Adelino, Andrade, Ana Isabel, Mendes, António Neto e Costa, Nilza (2004). Gestão curricular: percursos de investigação.  Aveiro: Universidade de Aveiro.
Costa, Jorge Adelino, Dias, Carlos e Ventura, Alexandre (2005). Reorganização Curricular no Ensino Básico: projecto, decreto e práticas nas escolas. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
Costa, Jorge Adelino (2007). Projectos em Educação: contributos de análise organizacional. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
Costa, Jorge Adelino, Neto-Mendes, António e Ventura, Alexandre (2007). A Assessoria na Educação em Debate. Aveiro: Universidade de Aveiro. 
Costa, Jorge Adelino, Neto-Mendes, António e Ventura, Alexandre (2008). XPLIKA: Investigação sobre o Mercado das Explicações. Aveiro: Universidade de Aveiro.
Costa, Jorge Adelino, Neto-Mendes, António e Ventura, Alexandre (2013). XPLIKA Internacional: panorâmica sobre o mercado das explicações. Aveiro: UA Editora – Universidade de Aveiro.

PAELab - Laboratório de Políticas e Administração Educacional/ Universidade de Aveiro

Projeto Elo

Projeto Xplica

Professores da Universidade de Aveiro